Mollepata bezeichnet folgende Orte:

 Mollepata (Bolivien), Ort in Bolivien
 Mollepata (Anta), Distriktverwaltungszentrum in der Provinz Anta, Region Cusco, Peru
 Mollepata (Santiago de Chuco), Distriktverwaltungszentrum in der Provinz Santiago de Chuco, Region La Libertad, Peru

Mollepata heißen folgende Distrikte in Peru:
 Distrikt Mollepata (Anta), Distrikt in der Provinz Anta (Region Cusco)
 Distrikt Mollepata (Santiago de Chuco), Distrikt in der Provinz Santiago de Chuco (Region La Libertad)